Юлия Швайгер:
 Швайгер, Юлия (род. 1982) — израильская шахматистка.
 Швайгер, Юлия (род. 1996) — австрийская биатлонистка.